Zenda kan syfta på:
  Zenda, Kansas – en ort i USA
 Fången på Zenda – en äventyrsroman från 1894 av Anthony Hope